Palparidius är ett släkte av insekter. Palparidius ingår i familjen myrlejonsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Myrlejonsländor
Palparidius